E265 – oznaczenie międzynarodowej drogi samochodowej w Europie
 E265 – numer E przypisany do kwasu dehydrooctowego